One of a Kind – album di Lee Morgan del 1974
 One of a Kind – album di Dave Grusin del 1977
 One of a Kind – album dei Bruford del 1979
 One of a Kind – album di Tone Norum del 1986
 One of a Kind – EP di G-Dragon del 2012